Por Carnegie pode estar à procura de:
 Carnegie (Oklahoma)
 Carnegie (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos